Jaskółka – na małych kabinowych jednostkach pływających tak nazywa się różnego rodzaju schowki lub półki usytuowane wewnątrz ciasnej kabiny, zazwyczaj położone gdzieś wysoko, pod sufitem.

Wyposażenie jachtu i osprzęt